Суперкубок Іспанії з футболу 1988 — 4-й розіграш турніру. Матчі відбулись 21 і 29 вересня 1988 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Барселона.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

1988
Іспанія
1988 в іспанському спорті